En la Argentina existen dos departamentos denominados Maipú, en las provincias del Chaco y de Mendoza:

 Departamento Maipú (Chaco)
 Departamento Maipú (Mendoza)